Hábitat puede referirse a:

 El hábitat; en ecología, ambiente que ocupa una población biológica en el ecosistema. En arquitectura y urbanismo, espacio construido en el que vive el hombre.
 El hábitat humano, conjunto de factores materiales e institucionales que condicionan la existencia de una población humana localizada.
 Un hábitat sustentable o hábitat sostenible, un ecosistema capaz de producir alimentos y refugio para las personas y otros organismos, sin agotar los recursos.
 Un hábitat espacial o colonia orbital, una estación espacial diseñada como un asentamiento permanente.
 Directiva de Hábitats, directiva de la Unión Europea sobre medio ambiente.
 Hábitat Soluciones, programa de televisión costarricense enfocado en la arquitectura, la construcción y los bienes raíces.
 Habitat Sky, hotel rascacielos de 31 plantas en la ciudad de Barcelona (España).
 Habitat, la que fue una de las principales promotoras inmobiliarias de España.